Eduard Novák, češki hokejist, * 27. november 1946, Buštěhrad, Češka, † 21. oktober 2010, Češka.

Novák je večino kariere igral za klub HC Kladno v češkoslovaški ligi, kjer je skupno na več 560-ih tekmah dosegel 306 golov in osvojil pet naslovov državnega prvaka. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih ter ene bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 113-ih tekmah, na katerih je dosegel 48 golov.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
| 38
| 26
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 5
| 4
| 0
| 4
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti HK Košice
Hokejisti Dukla Pisek
Hokejisti TJ Gottwalder
Hokejisti DEK Klagenfurt
Hokejisti Furakowa Denka
Hokejisti Duisburger SC
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih